Прототип  (Prototype) е създаващ шаблон за дизайн, който се използва в обектно-ориентираното програмиране. Създава обекти с помощта на обект-прототип. Новите обекти се създават чрез клониране на прототипа, вместо с използване на конструктор.

Примери

C# 
// Шаблон за прототип
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace PrototypePattern
{
	/// <summary>
	/// </summary>
	class MainApp
	{
		/// <summary>
		/// Главния стартиращ метод
		/// </summary>
		static void Main ()
		{
			ColorManager colormanager = new ColorManager ();
			// Инициализирай със стандартните цветове
			colormanager["red"] = new Color (255, 0, 0);
			colormanager["green"] = new Color (0, 255, 0);
			colormanager["blue"] = new Color (0, 0, 255);
			// Потребителят избира цветове според предпочитаниятаси
			colormanager["angry"] = new Color (255, 54, 0);
			colormanager["peace"] = new Color (128, 211, 128);
			colormanager["flame"] = new Color (211, 34, 20);
			// Потребителя клонира избраните цветове
			Color color1 = colormanager["red"].Clone () as Color;
			Color color2 = colormanager["peace"].Clone () as Color;
			Color color3 = colormanager["flame"].Clone () as Color;
			// Изчакай за удар от потребителя
			Console.ReadKey ();
		}
	}
	/// <summary>
	/// Абстрактния клас от тип 'Prototype'
	/// </summary>
	abstract class ColorPrototype
	{
		public abstract ColorPrototype Clone ();
	}
	/// <summary>
	/// The 'ConcretePrototype' class
	/// </summary>
	class Color : ColorPrototype
	{
		private int _red;
		private int _green;
		private int _blue;
		// Constructor
		public Color (int red, int green, int blue)
		{
			this._red = red;
			this._green = green;
			this._blue = blue;
		}
		// Create a shallow copy
		public override ColorPrototype Clone ()
		{
			Console.WriteLine (
				"Cloning color RGB: {0,3},{1,3},{2,3}",
				_red, _green, _blue);
			return this.MemberwiseClone () as ColorPrototype;
		}
	}

	/// <summary>
	/// Prototype manager
	/// </summary>
	class ColorManager
	{
		private Dictionary<string, ColorPrototype> _colors =
			new Dictionary<string, ColorPrototype> ();
		// Indexer
		public ColorPrototype this[string key]
		{
			get { return _colors[key]; }
			set { _colors.Add (key, value); }
		}
	}
}

Java 
/**
 * Prototype Class
 */
abstract class PrototypeFactory implements Cloneable {
    public PrototypeFactory clone() throws CloneNotSupportedException {
        // call Object.clone()
        PrototypeFactory copy = (PrototypeFactory) super.clone();
        //In an actual implementation of this pattern you might now change references to
        //the expensive to produce parts from the copies that are held inside the prototype.
        return copy;
    }

    abstract void prototypeFactory(int x);

    abstract void printValue();
}

/**
 * Concrete Prototypes to clone
 */
class PrototypeImpl extends PrototypeFactory {
    int x;

    public PrototypeImpl(int x) {
        this.x = x;
    }

    @Override
    void prototypeFactory(int x) {
        this.x = x;
    }

    public void printValue() {
        System.out.println("Value :" + x);
    }
}

/**
 * Client Class
 */
public class PrototypeExample {

    private PrototypeFactory example; // Could have been a private Cloneable example.

    public PrototypeExample(PrototypeFactory example) {
        this.example = example;
    }

    public PrototypeFactory makeCopy() throws CloneNotSupportedException {
        return this.example.clone();
    }

    public static void main(String args[]) {
        try {
            PrototypeFactory tempExample = null;
            int num = 1000;
            PrototypeFactory prot = new PrototypeImpl(1000);
            PrototypeExample cm = new PrototypeExample(prot);
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                tempExample = cm.makeCopy();
                tempExample.prototypeFactory(i * num);
                tempExample.printValue();
            }
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

Шаблони за софтуерен дизайн